Табунщик:
 Табунщик — пастух табуна лошадей. 
 Г. Д. Табунщик — Башкан Гагаузии.

См. также 
 Табун
 Табунщиков
 Табунщиково
 Табунщиковское сельское поселение